Секст Квинтилий Вар може да се отнася за:

 Секст Квинтилий Вар (консул 453 пр.н.е.)
 Секст Квинтилий Вар (претор)
 Секст Квинтилий Вар (квестор)